María Irigoyen (ur. 24 czerwca 1987 w Tandil) – argentyńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Jest tenisistką leworęczną z oburęcznym backhandem. Sklasyfikowana najwyżej na 147. miejscu w singlowym rankingu WTA. Na swoim koncie ma siedemnaście zwycięstw singlowych oraz pięćdziesiąt cztery zwycięstwa deblowe w zawodach rangi ITF. Jest również reprezentantką Argentyny w Pucharze Federacji.

W sezonie 2014 razem z Iriną-Camelią Begu awansowały do finału zawodów kategorii WTA International Series w Rio de Janeiro. Pokonały w nim Johannę Larsson i Chanelle Scheepers wynikiem 6:2, 6:0.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 8 (2-6)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Argentyńskie tenisistki
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2011
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2015
Ludzie urodzeni w Tandil
Urodzeni w 1987